Scheuern ist der Name folgender Orte:

 Scheuern, Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

 Scheuern (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Scheuern (Gernsbach), Ortsteil der Stadt Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Scheuern (Kalenborn-Scheuern), Ortsteil der Ortsgemeinde Kalenborn-Scheuern, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, siehe Kalenborn-Scheuern
 Scheuern (Katzwinkel), Ortsteil der Ortsgemeinde Katzwinkel, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Scheuern (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Scheuern (Nassau), Ortsteil der Stadt Nassau (Lahn), Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Scheuern (Neubeuern), Ortsteil des Marktes Neubeuern, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Scheuern (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern
 Scheuern (Tholey), Ortsteil der Gemeinde Tholey, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Scheuern (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

 Scheuern (Gemeinde St. Georgen), Ortsteil von St. Georgen am Fillmannsbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

 Șura Mare (dt.: Groß-Scheuern), Ortschaft im Kreis Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien
 Șura Mică (dt.: Klein-Scheuern), Ortschaft im Kreis Hermannstadt, Siebenbürgen, Rumänien

 Scheuern, historischer deutscher Name der Gemeinde Lagrange (Territoire de Belfort) in der Region Franche-Comté in Frankreich

Scheuern ist ein Familienname:
 Ernst Scheuern (1868–1952), Bürgermeister und Ehrenbürger von Diez, Landrat

Scheuern steht außerdem für:
 Scheuern, Methode zur Entfernung haftender Verunreinigungen; siehe Scheuermittel, Scheuersand
 Stiftung Scheuern, eine diakonische Einrichtung der Behindertenhilfe

Siehe auch:

 Scheuer
 Scheurer
 Scheuren